Tanghe Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tangxi Shuiku, reservoar, Guangdong, 
 Tanghe Shuiku (reservoar i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar